Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Paul McNamee 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Guy Forget (secondo turno)

 Andreas Maurer (secondo turno)
 Peter Lundgren (primo turno)
 Sergio Casal (semifinali)
 Jaime Yzaga (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1986